L'édition 2016 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 10 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les non-participations du Japonais Kei Nishikori (n°6), de l'Américain John Isner (n°15), du Sud-Africain Kevin Anderson (n°18) et de l'Australien Nick Kyrgios (n°20).

On note les forfaits de l'Allemand Tommy Haas, de l'Australien Bernard Tomic, du Croate Marin Čilić, de l'Espagnol Tommy Robredo et du Slovaque Martin Kližan. Ils sont respectivement remplacés par Alexander Zverev, Robin Haase, Íñigo Cervantes, Adrian Mannarino et Nicolás Almagro.

Pendant le tournoi 
Novak Djokovic, numéro 1 mondial et tenant du titre, s'incline dès son entrée en lice face au Tchèque Jiří Veselý. Il s'agit seulement de sa deuxième défaite depuis le début de la saison, en 29 matches disputés.

En écartant Andy Murray en demi-finale après un combat de près de 3 heures, Rafael Nadal se qualifie pour sa . Il est seulement le  à réaliser une telle performance (après Jimmy Connors, Ivan Lendl, Roger Federer, John McEnroe et Guillermo Vilas).

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Gaël Monfils. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose à Monte-Carlo pour la , soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire française Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut remporte son  en battant en finale Jamie Murray et Bruno Soares. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. C'est la  dans le tournoi d'une paire 100 % Française depuis le sacre de Guy Forget et Yannick Noah en 1986.

Records 
En remportant un  en Masters 1000, le Majorquin revient à égalité avec Novak Djokovic. Ils sont alors codétenteurs du record de titres dans la catégorie (le Serbe améliorera le record quelques semaines plus tard en remportant Madrid).

En soulevant le trophée de Monte-Carlo pour la , Rafael Nadal devient le  à remporter 9 fois un même tournoi de la catégorie Masters 1000 (améliorant ainsi son propre record, loin devant les 7 victoires à Cincinnati de Roger Federer). Il porte ainsi à 2 les tournois où il s'est imposé à 9 reprises (après Roland-Garros). Jusqu'ici, dans l'ère Open, seuls Guillermo Vilas et Roger Federer ont réussi à s'imposer 8 fois dans un même tournoi, respectivement à Buenos Aires et Halle.

En décrochant son  en extérieur, le taureau de Manacor égale le record de son meilleur ennemi. Cela ne tient qu'une semaine, puisqu'il remporte dans la foulée Barcelone, laissant Federer à une unité derrière lui.

En double, les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut enchaînent une  consécutive en Masters 1000 (après Indian Wells et Miami). Ils sont seulement la  à remporter les trois premiers Masters 1000 de la saison (les frères Bryan ayant réussi pareille performance en 2014) et la  à remporter 3 Masters 1000 consécutifs (Daniel Nestor et Nenad Zimonjić ayant remporté Monté-Carlo, Rome et Madrid en 2009).

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Sport à Monaco en 2016
Sport en France en avril 2016
Tennis masculin en 2016
Tennis en avril 2016